Кіміко Дате була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в другому колі її перемогла Наоко Савамацу.

Іва Майолі виграла титул, перемігши у фіналі Аранчу Санчес Вікаріо з рахунком 6–4, 6–1.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Моніка Селеш (чвертьфінал)
  Кончіта Мартінес (півфінал)
  Аранча Санчес Вікаріо (фінал)
  Кіміко Дате (2-ге коло)
  Магдалена Малеєва (чвертьфінал)
  Габріела Сабатіні (1-ше коло)
  Іва Майолі (переможниця)
  Ліндсі Девенпорт (чвертьфінал)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 Toray Pan Pacific Open 1996 Draw 

1996
Toray Pan Pacific Open, одиночний розряд